Imię i nazwisko André Robin nosili lub noszą m.in.:
 André Robin – francuski witrażysta z XV wieku
 André Robin (1922–2007) – francuski bobsleista, olimpijczyk z 1952 i 1956